GRX est un sigle qui peut désigner :
 , une plaque tournante pour les connexions GPRS des utilisateurs itinérants, supprimant ainsi la nécessité d'une liaison spécialisée entre chaque fournisseur de services GPRS. 

GRX est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Grenade-Federico García Lorca, un aéroport espagnol situé à Grenade, en Andalousie, selon le code AITA des aéroports.

 Martin Garrix (1996-), un disc jockey, compositeur et producteur musical néerlandais.

grx est un code qui peut désigner :
 guriaso, une langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la province de Sandaun.

Code